Dement ist der Familienname folgender Personen:

 William C. Dement (1928–2020), US-amerikanischer Pionier der Schlafforschung

im NRHP gelistete Objekte:
 Dement House, in Lascassas, Tennessee, ID-Nr. 86001379
 Dement Printing Company, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003387
 Dement-Zinser House, in Washington, Illinois, ID-Nr. 02001411

Siehe auch:
 Demenz